Вишлист (от  — список желаний, в английском языке это словосочетание пишется через пробел) — список, в котором человек записал свои желания. Популярное в западных странах явление составления и публикации вишлистов перед праздниками в 21 веке стало распространяться на остальной мир.

Вишлист на сайте в Интернете позволяет заранее сообщить людям список желаемых подарков к празднику.
Вишлисты могут представлять собой не только страницы на сайтах в Интернете, вишлист может быть записан на листе бумаги, размещён на настенной доске объявлений, также он может быть выслан по почте вместе с приглашением на праздник.

Благодаря вишлисту можно избежать шаблонных и ненужных подарков, преподнести человеку действительно нужную вещь и доставить ему радость. Это один из способов продемонстрировать любимому человеку свою любовь.

Вишлист также используется людьми для структурирования своих желаний, что помогает избежать ненужных покупок. Ещё один вариант использования вишлиста — предварительно составленный список покупок, которые будут сделаны по сниженной цене во время распродажи.

Помимо вишлиста перед празднеством виновник торжества иногда публикует список обратного назначения с перечнем нежелательных подарков — антивишлист.

История 
Прототип вишлиста составлялся детьми в предрождественские дни в виде письма к Санта Клаусу.

Первое использование словосочетания wish list датируется 1970 годом.

Став частью массовой американской культуры в XX веке, традиция составления вишлистов постепенно распространилась и на другие страны.

В России вишлисты получили распространение в виде мобильных приложений.

Польза от применения 

В случае совместной подготовки к дарению вишлист является удобным инструментом преподнести уникальные подарки, а не, к примеру, 5 одинаковых кухонных наборов на свадьбу.

Многие вишлист-сайты позволяют публиковать ссылку на описание товара на сайте производителя или онлайн-магазина, указать ориентировочную цену и добавить фотографию, что очевидно облегчает покупку нужного подарка.

В случае использования вишлиста «для себя», он помогает избавиться от случайных вещей, купленных на эмоциях и в последующем неиспользуемых. Можно создать отложенный список покупок, некоторое время продумывать свои желания и уже после этого покупать.

Некоторые сайты позволяют создать антивишлист, то есть, список нежелательных подарков.

Недостатки обычая 
В случае осуществления желания из вишлиста, в некотором роде отсутствует элемент сюрприза.

См. также 
 Желание
 Манколист

Примечания

Литература

Ссылки 
 Create and Share your WishLists
 Make wishes come true. It's that simple.

Дарение
Всемирная паутина